Sprinkles – altro nome delle codette di zucchero
 Sprinkles – altro nome delle palline di zucchero
 Sprinkles Cupcakes – catena di panetterie statunitense

Pagine correlate 
 Sprinkle